Bintang Bener (Permata), een plaats in Indonesië
Bintang Bener (Ketambe), een plaats in Indonesië